Паламед — в древнегреческой мифологии эвбейский герой, сын Навплия и Климены Псевдо-Аполлодор.
 (2456) Паламед — довольно крупный троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.
 «Паламед» — французский шахматный журнал, выходивший в Париже.